Береза Юрій

Відомі носії

 Береза Юрій Миколайович (1970) — український військовик, командир полку спеціального призначення «Дніпро-1» Головного управління Міністерства внутрішніх справ України.
 Береза Юрій Павлович (1955) — український поет, прозаїк.